Brinckerhoff ist der Name von

 Brinckerhoff (New York), census-designated place im Dutchess County, New York

 Burt Brinckerhoff (* 1936), US-amerikanischer Filmregisseur und Schauspieler
 Charles Brinckerhoff Richards, US-amerikanischer Erfinder
 Dirck Brinckerhoff (1724–1788), Mitglied der New York State Assembly
 Peter Brinckerhoff US-amerikanischer Fernsehregisseur
 Roeliff Brinckerhoff (1828–1911), US-amerikanischer Historiker und Archäologe

Siehe auch:
 Brinkerhoff
 Brinkerhof